Il doppio del torneo di tennis ATP German Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Darren Cahill e Laurie Warder che hanno battuto in finale Rick Leach e Jim Pugh 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Rick Leach /  Jim Pugh (finale)
 Darren Cahill /  Laurie Warder (campioni)
 Mansour Bahrami /  Michael Mortensen (secondo turno)
 Broderick Dyke /  Tom Nijssen (semifinali)

 Paolo Canè /  Claudio Mezzadri (semifinali)
 Diego Nargiso /  Michiel Schapers (quarti di finale)
 José López Maeso /  Alberto Tous (primo turno)
 Cássio Motta /  Joakim Nyström (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1988